

Воровиці — село в гміні Бульково Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Воровиці — село в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства